Johan Wallner (né en 1965), était un skieur alpin suédois.
Hans Wallner (né en 1953) est un sauteur à ski autrichien.
 Max Wallner (1891-1951) est un auteur de chansons, compositeur et scénariste allemand.
Michael Wallner (né en 1958) est un écrivain, acteur, scénariste et metteur en scène autrichien.
Roman Wallner (né en 1982) est un footballeur autrichien.

Homonymie de patronyme